Mul eller MUL kan avse:
Minst utvecklade länder
Mūl, en ort i Indien
MUL, beteckning för svenska Kustartilleriets minutläggare
Kaôh Mul, två platser med samma namn i Kambodja